Магеллан:

Персоналии 
 Магеллан, Олинту де (1867—1948) — бразильский врач и дипломат, министр иностранных дел Бразилии.
 Магеллан, Фернан (1480—1521) — мореплаватель, руководивший первой кругосветной экспедицией.

Другое 
 Магеллан — крупный древний ударный кратер в области юго-западного побережья Моря Изобилия на видимой стороне Луны.
 «Магеллан» — американский космический аппарат для исследования Венеры.
 (4055) Магеллан — небольшой околоземный астероид из группы Амура (II), который принадлежит к спектральному классу V.
 «Магеллан» — исторический мини-сериал 2022 года.

См. также 
 Магелланов пролив — пролив в Южной Америке
 Магелланово облако
 Гигантский Магелланов телескоп